

Geografia
 Budimír – comune della Slovacchia facente parte del distretto di Košice-okolie

Onomastica
 Budimir – nome proprio di persona maschile

Persone
 Ante Budimir – calciatore croato
 Marijan Budimir – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Mario Budimir – calciatore croato
 Živko Budimir – politico bosniaco